Die Abkürzung PBP steht für:
 Paris–Brest–Paris – ein ehemaliges Fahrradrennen, siehe Paris–Brest–Paris (Radrennen)
 sowie zwei daraus entstandener Marathons:
 bei dem die Teilnehmer ihr eigenes Tempo fahren, siehe Paris–Brest–Paris (Brevet)
 und bei dem die Teilnehmer im geschlossenen Verband fahren, siehe Paris–Brest–Paris (Audax)
 PBP Worldmeeting, pharmazeutische Weltkonferenz
 Penicillin-bindendes Protein – die Zielstruktur der β-Lactam-Antibiotika
 People Before Profit – eine irische Partei
 Pro-Bürger-Partei – eine ehemalige Kleinpartei in Deutschland

Die Abkürzung PbP steht für:
 Picture by Picture – eine Bilddarstellungstechnik, siehe Bild im Bild

Abkürzung